Kanizsay steht für:

 Kanizsay, eine  ungarische Adelsfamilie

Kanizsay oder Kanizsai ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Kanizsai (um 1475–nach 1532), ungarische Adelige und Wohltäterin
 Johann Palfy von Kanizsay (1585–1641), ungarischer evangelischer Theologe und calvinistischer Superintendent
 Ursula Kanizsay (1521–1571), Nachkommin der ungarischen Adelsfamilie Kanizsay